DRS может означать:
 Регулируемое заднее антикрыло
 Код IATA международного аэропорта Дрезден
 Drs — сокращение от докторской учёной степени

Музыка 
 DRS — американская R&B-группа
 MC D.R.S. — британский рэпер
 Dope Reach Squad — болгарская хип-хоп-группа